Nelis ist der Familienname folgender Personen:

 André Nelis (1935–2012), belgischer Segler
 Cornelius Franciscus Nelis, franz. Corneille-François de Nélis (1736–1798), Bischof von Antwerpen 1785–1798
 Damien Nelis, britischer Altphilologe
 Heinrich-Josef Nelis (1894–1945), deutscher Hochschullehrer und SS-Funktionär

Siehe auch:
 Nellis